

Почернін — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Почернін — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства